Yellow Submarine kan syfta på:

 "Yellow Submarine" (sång) - sång från 1966 av The Beatles
 Yellow Submarine (film) - film från 1968, nylanserad 1999
 Yellow Submarine (musikalbum) - soundtrack till filmen Yellow Submarine